

Geografia

Austria

Comuni 
 Neusiedl am See – città nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Distretto di Neusiedl am See – distretto nel Burgenland
 Lago di Neusiedl – lago al confine tra Austria (Burgenland) e Ungheria (Győr-Moson-Sopron)
 Neusiedl an der Zaya – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Klein-Neusiedl – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Neusiedl – frazione del comune di Langenrohr nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Neusiedl – frazione del comune di Nußdorf ob der Traisen nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Neusiedl – frazione del comune di Waidmannsfeld nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Neusiedl – frazione del comune di Weinzierl am Walde nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Neusiedl – frazione della città di Zwettl nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Neusiedl am Feldstein – frazione del comune di Raxendorf nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neusiedl am Steinfeld – frazione del comune di Sankt Egyden am Steinfeld nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Neusiedl am Walde – frazione del comune di Grünbach am Schneeberg nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Neusiedl bei Grillenberg – frazione del comune di Hernstein nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Neusiedl bei Pfaffenhof – frazione del comune di Raxendorf nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Neusiedl – antico nome tedesco di Novosedly, comune nel distretto di Břeclav (Moravia Meridionale)